Thresher ist:

ein Codename eines Notebooks, siehe Apple PowerBook G4 12 Zoll
ein U-Boot der US-Marine, siehe USS Thresher (SSN-593) und die danach benannte Thresher-Klasse

Siehe auch:
 Thrasher (Begriffsklärung)